Australoechus är ett släkte av tvåvingar. Australoechus ingår i familjen svävflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Svävflugor
Australoechus